Název Bandové může označovat:

 Bandové (Star Trek) – fiktivní humanoidní mimozemská rasa ze světa Star Treku
 Bandové (kmen) – jeden z kmenů obývajících území Středoafrické republiky